Таиаро () — атолл в архипелаге Туамоту. Принадлежит Французской Полинезии.

География 

Атолл Таиаро расположен в северо-западной части архипелага Туамоту. Омывается водами Тихого океана. В 42 км к юго-западу от острова расположен атолл Рарака. Ближайший материк, Южная Америка, находится в 6200 км.

Остров Таиаро, как и другие острова Туамоту, имеет коралловое происхождение и представляет собой атолл округлой формы, состоящий из большого количества небольших островков, или моту, максимальная ширина которых не превышает 700 м. В центре Таиаро расположена лагуна, полностью изолированная от океанических вод. Её глубина варьирует от 15 до 20 м, а площадь составляет 12 км². Площадь сухопутной части атолла — 6 км². Высшая точка острова достигает всего 5 м.

Климат влажный тропический. Таиаро подвержен разрушительному действию тропических циклонов и цунами.

История 
Таиаро был открыт только в 1835 году капитаном Робертом Фицроем (), таким образом, этот атолл стал последним островом в архипелаге Туамоту, открытым жителями Запада. В 1839 году остров посетила экспедиция американского путешественника Чарльза Уилкса, который назвал его «Островом Кинга» () в честь моряка, первым заметившим Таиаро с борта корабля.

В 1972 году частный владелец острова, У. Робинсон, объявил его природным заповедником, а в 1977 году ЮНЕСКО предоставило Таиаро статус биосферного заповедника.

В настоящее время (29.07.2015) остров предлагается к продаже за € 6 900 000.

Административное деление 
Административно входит в состав коммуны Факарава.

Население 
Атолл необитаем (2007).

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Примечания

Ссылки 
 
 taiaro.tk — сайт посвящённый атоллу Таиаро 

Туамоту
Атоллы